Matka Boża z Guadalupe – określenie Marii z Nazaretu, która miała objawić się Aztekowi św. Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi na wzgórzu Tepeyac
 Matka Boża z Guadalupe – rzeźba w Hiszpanii
 Matka Boża z Guadalupe (Guadalupe) – film z 2006 roku